Léonnec est un patronyme porté notamment par :

 Paul Léonnec (1842 - 1899), caricaturiste français, père de :
 Félix Léonnec ( - ?), écrivain français
 Georges Léonnec ( - ), dessinateur humoriste français
 Jeanne Lion, aussi connue sous le nom de Jeanne Léonnec, actrice française

Homonymie de patronyme
Patronyme breton